Григорије Назијански може да се односи на:

 Григорије Назијански (старији)
 Григорије Богослов